

Котиково — село, Вяземський район, Хабаровський край
 Котиково — селище, Вяземський район, Хабаровський край